Gruber är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Gruber (född 1982), österrikisk nordisk kombinationsskidåkare 
 Edita Gruberová (född 1946), slovakisk koloratursopran
 Franz Gruber (1787-1863), österrikisk skollärare och organist, skrev "Stilla natt"
 Herbert Gruber (född 1942), österrikisk bobåkare
 Johann Gottfried Gruber (1774-1851), tysk litteraturhistoriker
 Samuel Gruber (1938-2019), amerikansk zoolog, hajforskare
 Wenzel Gruber (1814-1890), österrikisk anatom
 William Gruber (1903-1965), amerikansk uppfinnare

Tyska efternamn